Зени (ზენი) — названия в Грузии:

 Зени — седьмая буква грузинского алфавита.
 Зени — село в Хобском муниципалитете края Самегрело-Верхняя Сванетия в Грузии.